Le 1080i (mode dégradé) est une définition vidéo haute définition de 1 440 × 1 080 pixels (50 Hz entrelacé), au lieu des 1 920 x 1 080 pixels (50 Hz entrelacé) qui définissent la norme 1080i.

Ce mode est notamment utilisé en France par la télévision par satellite (Canalsat) et Hertzienne (TNT HD) pour des raisons d'économie mais ne respecte pas le standard Full HD à 1920x1080 pixels.

Intérêt et inconvénients 
Le grand public n'est pas toujours sensible aux dégradations engendrées par ce format par rapport à la norme (pixels horizontaux, saccades dans les mouvements dus à des erreurs d'interpolation du téléviseur, perte d'un quart de la définition horizontale, effet de flou dû à l'interpolation) car la haute définition, même dans ce mode, représente une avancée qualitative de l'image.

Si l'on diffusait dans ce mode sur un écran à pixels carrés, le rapport hauteur/largeur de l'image serait de 4/3 et non pas 16/9. Le téléviseur 16/9 de 1 920 x 1 080 "gonfle" donc l'image pour la faire correspondre à la surface de son écran.

Cette amputation de près de 518 000 pixels (480x1080) et la différence de qualité avec le standard HD peut s'apprécier notablement sur de tailles supérieures ou égales à un mètre de diagonale car elle conduit à la formation de pixels rectangulaires que le téléviseur doit mettre à l'échelle (interpolation) pour retrouver les pixels carrés de la norme 1920x1080.

L'amélioration des techniques de compression d'image et notamment de la norme MPEG-4 (en constante évolution) devrait permettre d'abandonner ce mode intermédiaire en utilisant une bande passante identique, cependant les diffuseurs sont tentés depuis l'avènement de la télévision numérique de privilégier la quantité à la qualité.

Voir aussi 
 1080i
 1080p

Technique de la télévision